EN steht als Abkürzung für:

 Air Dolomiti, als IATA-Code
 Elektronegativität, ein Maß für die Fähigkeit eines Atoms, Bindungselektronen an sich zu ziehen
 Endoitio Exitio Nefas, ein Begriff des alten römischen Kalenders
 Erlanger Nachrichten, eine regionale Tageszeitung, siehe Nürnberger Nachrichten
 EuroNight, eine Zuggattung für internationale Nachtreisezüge in Europa
 Europäische Norm, die Standardisierung des CEN, CENELEC und ETSI
 Norwegen nach dem ICAO-Code
 Eintracht Norderstedt, einem Fußballverein aus Norderstedt
 die postcode area Enfield, als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich, siehe Postleitzahl (Vereinigtes Königreich)

Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Ennepe-Ruhr-Kreis
 Georgien: Achalziche
 Großbritannien: Chelmsford
 Italien: Freies Gemeindekonsortium Enna 
 Namibia: Eenhana
 Norwegen: Oslo
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Zypern, siehe Kfz-Kennzeichen (Schweden) #Diplomatenkennzeichen

En steht für:
 den fünften Buchstaben des georgischen Alphabets, siehe ე
 den rätoromanischen Namen des Inn
 En (Sumer), Herrschertitel in Sumer
 En (Sprache) in Vietnam

en steht für:
 die englische Sprache, nach ISO 639-1
 Alkene als Nachsilbe in der Nomenklatur (Chemie)
 den Komplex-Liganden Ethylendiamin in der Chemie
 „in“ als griechische Vorsilbe, siehe Liste griechischer Präfixe #en
 „in“ als griechische Präposition, siehe Liste der Präpositionen im Neugriechischen
 in der Typographie die Breite des Großbuchstabens N, siehe em (Schriftsatz)
 die heutige japanische Währung 円 (sprachlich korrekte Transkription), siehe Yen

Siehe auch:
 E&N
 Enn

Abkürzung